

Дани сећања 

1180-е пне.

fr:1188 av. J.-C.